

Cinema
 Rocks – film del 2019 diretto da Sarah Gavron

Musica
 Rocks – album degli Aerosmith del 1976
 Rocks – singolo dei Primal Scream del 1994, dall'album Give Out But Don't Give Up
 Rocks – album degli Harem Scarem del 2001
 Rocks – singolo degli Hound Dog del 2002